Ajenjo se puede referir a:

En botánica 
 el nombre común de varias especies del género Artemisia:
 Artemisia absinthium;
 Artemisia annua;
 Artemisia arborescens;
 Artemisia ludoviciana;
 Artemisia verlotorum;
 el de otros géneros:
  Achillea millefolium (ajenjillo);
 Ambrosia tenuifolia (ajenjo del campo);
 Senecio gallicus;

Otros 
 El ajenjo (o absenta) bebida alcohólica que se elabora con A. absinthium;
 El ajenjo, cuadro del pintor francés Edgar Degas (1876);